Полувзвод — воинское подразделение, которое ранее входило в состав роты или батареи армий многих государств. На современном историческом этапе практически не встречается.

Организация полувзвода 
Полувзвод не является простым устным разговорным обозначением половины личного состава взвода. В вооружённых силах многих государств это было штатным формированием, официально закреплённая тактическая единица.

По численности полувзвод как исходит из названия - составлял половину взвода и состоял из 2 отделений (экипажей, расчётов). 

В зависимости от принадлежности к вооружённым силам - командиром полувзвода мог быть как и офицер в звании лейтенанта, так и сержант (старшина).

К примеру в период Второй мировой войны полувзводом в Вермахте командовал лейтенант. В основном полувзвода встречались в танковых войсках и состояли из 2 танковых экипажей.

В тот же период в РККА полувзводом командовал старшина (сержант). В его подчинении находилось два отделения (расчёта). В основном полувзвода встречались в подразделениях зенитной артиллерии. К примеру в повести  «А зори здесь тихие»  Бориса Васильева речь идёт о зенитно-артиллерийском полувзводе, командир которого в должности старшего сержанта, одновременно занимал должность помощника командира взвода и имел в распоряжении 2 зенитно-артиллерийских расчёта.

На современном историческом этапе полувзвода к примеру встречаются в формированиях гуркхов ВС Великобритании исключительно как церемониальное формирование для проведения парадов (в военной академии Сандхерст и пехотном учебном центре Брекон)

Полувзвод в литературе 
 «А зори здесь тихие» //Журнал «Юность», 1969 год, № 8. Повесть
 «Денис Давыдов». Глава «Геройский полувзвод». Автор Александр Барков. Издательство: ИТРК. 2002 год. 417 стр. ISBN 5-88010-150-9

Примечания 

Воинские формирования